O Campeonato Português da 1ª Divisão de Futsal de 2007/2008 foi a 18.ª edição, uma competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Foi disputado por 14 equipas, em duas fases. O Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 4.º título, sendo campeão pelo segundo ano consecutivo.

Tabela classificativa

Tabela desclassificativa

Eliminatórias

a) 08/06 AR Freixeiro-CF Os Belenenses, 6-6, (2-3) g.p.

b) 29/06 SL Benfica-CF Os Belenenses, 4-2 a.p.

Campeonato Nacional da I Divisão de Futsal
Futsal de 2007 em Portugal
Futsal de 2008 em Portugal